Nicole Melichar-Martinez și Demi Schuurs au fost campioanele en-titre, dar au ales să participe cu parteneri diferiți. Melichar-Martinez joacă alături de Alexa Guarachi. Schuurs a făcut parteneriat cu Chan Hao-ching, dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Natela Dzalamidze și Tereza Martincová.

Coco Gauff și Jessica Pegula au câștigat titlul, învingând în finală perechea Veronika Kudermetova și Elise Mertens cu scorul de 3–6, 7–5, [10–5].

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main Draw

2022
WTA Tour 2022